Anconastes is een geslacht van uitgestorven dissorofoïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') binnen de familie Trematopidae. Het is bekend van twee exemplaren uit de Cutlerformatie van het Laat-Carboon van noordelijk-centraal New Mexico in het zuidwesten van de Verenigde Staten. De geslachtsnaam is afgeleid van twee Griekse wortels, ankos ('bergdal of vallei') en nastes ('inwoner'), wat verwijst naar de typeplaats El Cobre Canyon waar de exemplaren werden gevonden. De soortaanduiding is het Latijnse woord vesperus ('westers'). Het meer complete exemplaar, het holotype CM 41711, is een gedeeltelijke schedel met gearticuleerde kaken en een aanzienlijk deel van het postcraniale skelet. Het minder complete exemplaar, het paratype CM 28590, bestaat alleen uit de rechterrand van de schedel met een gearticuleerde onderkaak.

Anatomie 
Toen Anconastes oorspronkelijk werd beschreven, werden slechts drie andere trematopide taxa erkend: Acheloma, Actiobates en Trematops (nu een synoniem van Acheloma); Ecolsonia, dat nu door de meeste deskundigen als een trematopide wordt beschouwd, was onlangs opnieuw benoemd als een dissorofoïde op basis van nieuw materiaal. Berman et al. suggereerden twee autapomorfieën:

 Een intern neusgat (choana) dat half zo breed als lang is
 Een dichte bedekking van niet-overlappende beenschubben of osteodermen in het dorsale rompgebied.

Ze onderscheidden Anconastes verder van Acheloma en Trematops door verschillende kenmerken:

 Grote oogkassen met een breedte gelijk aan een derde van de middenlijnlengte van de schedel
 Een korte beenbalk onder de oogkas met een bovenkaaksbeen dat bijdraagt aan de onderrand van de oogkas
 Spitse snuit zonder opvallende verbreding schuin naar boven en binnen van de postparietalia
 De neusbeenderen, voorhoofdsbeenderen en wandbeenderen zijn ongeveer even lang
 De wandbeenderen hebben ongeveer driemaal de lengte van de postpariëtalia
 De voorhoofdsbeenderen reiken niet voor de voorrand van de oogkas
 Grote interpterygoïde vensters
 Een open articulatio pterygobasicranialis, dus het verhemelte vormt een beweegbaar gewricht met de schedelbasis, een basaal kenmerk dat tegenwoordig alleen nog getoond wordt door de coelacanten en de longvissen
 Afwezigheid van een interne opening of speciaal bot tussen de neusholten

Ze onderscheidden Anconastes van Actiobates door de aanwezigheid van een quadratojugale dat aanzienlijk bijdraagt aan de onderrand van de otische inkeping.

Meer recent overzichtswerk heeft de diagnostische kenmerken verfijnd tot een handvol van de originele kenmerken voorgesteld door Berman et al., na onderzoek van aanvullend trematopide materiaal en de beschrijving van nieuwe taxa.

Verwantschappen 
Anconastes is een onomstreden trematopide en wordt meestal teruggevonden als het zustertaxon van Tambachia uit de Bromacker-steengroeve uit het Vroeg-Perm in Duitsland. Hieronder is de topologie van Polley & Reisz (2011):

Uitgestorven amfibieën